«Таври́ческие губе́рнские ве́домости» — газета, официальный орган Таврического губернского правления, который издавалась 1838—1920 годах в Симферополе (Таврическая губерния, Российская империя), еженедельно, с половины 1866 года — 2 раза в неделю, с 1884 — 3 раза в неделю, с 1899 — еженедельно, с 1904 — 2 раза в неделю. 

Газета «Таврические губернские ведомости» выходила на русском языке, издавалась и редактировалась при губернском правлении. 

Периодическое печатное издание «Таврические губернские ведомости» — первая газета в Крыму и последняя губернская газета, издававшаяся на территории бывшей Российской империи. Последним исполняющим обязанности редактора был Н. П. Чоглоков.

Примечания 

Таврическая губерния
Газеты Крыма
Средства массовой информации Симферополя
Региональные ведомости Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1838 году
Печатные издания, закрытые в 1917 году
1838 год в Крыму